Un aviseur peut désigner :
 un conseiller, qui donne des avis dans son domaine d'expertise ;
 un aviseur des douanes, informateur renseignant le service des douanes, en France ;
un aviseur fiscal, informateur renseignant les services fiscaux, en France.